Пче́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Киришского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Пчева.

С 1 января 2006 года главой поселения являлся Пахомов Николай Константинович, с октября 2009 года — Миронов Владимир Григорьевич, с сентября 2014 года — Платонов Евгений Михайлович. С 2019 года — Лысенков Василий Витальевич. Глава администрации — Левашов Дмитрий Николаевич.

Географическое положение 
Общая площадь — 400,4 км².

Находится в северной части Киришского района.
 Граничит:
 на севере — с Волховским районом
 на востоке и юге — с Пчёвжинским сельским поселением
 на юго-западе — с Киришским городским поселением
 на западе — с Глажевским сельским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  (Кириши — Городище — Волхов)
  (Пчева — Дубняги)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 15 км.

По западной границе поселения протекает река Волхов, по территории поселения протекает река Чёрная. Больша́я часть территории поселения заболочена.

История 
В 1922 году в составе Глажевской волости Новоладожского уезда был образован Пчевский сельсовет.

1 августа 1927 года Пчевский сельсовет вошёл в состав Андреевского района Ленинградской области.

22 июня 1954 года в состав Пчевского сельсовета вошли Городищенский и Мысловский сельсоветы.

В начале 1970-х годов в состав Пчевского сельсовета включен упразднённый Мотоховский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Пчевский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Пчевскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 49-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Киришский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Пчевское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Пчевской волости.

Население

Состав сельского поселения 
На территории поселения находятся 9 населённых пунктов — 9 деревень:

Достопримечательности 
На левом берегу реки Волхов, у деревни Городище Пчевского СП, на невысоком мысу, с напольной стороны укреплённом расплывшимся валом, находится городище «Городище» — один из летописных «градов» новгородских словен.

Примечания

Ссылки 
 Пчевское сельское поселение на сайте Киришского района

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Киришского района